Without Remorse steht für:

 Gnadenlos (Clancy), ein Roman von Tom Clancy
 Tom Clancy’s Gnadenlos, Verfilmung des Romans